Джон Кортахарена Редруэльо (; род. 19 мая 1985, Бильбао) — испанский манекенщик, топ-модель, актёр. Являлся лицом рекламных кампаний многих модных марок: Just Cavalli, Versace, El Corte Inglés, Giorgio Armani, Mango, Etro, Trussardi, Diesel, Guess, H&M, Tom Ford и др.

Глобальный амбассадор ювелирного бренда Bvlgari, посол Greenpeace и представитель фонда Save The Children.

Журнал «Forbes» в 2009 и 2013 годах включил Джона Кортахарену в десятку самых успешных моделей среди мужчин.

Карьера 

Джон родился в городе Бильбао. Родители развелись. Мать Нурия Редруэльо работает парикмахером. В детстве учился в Ikastola Urretxindorra, до переезда в Лансароте. После возвращения Бильбао, продолжил обучение в Escolapios. Планировал поступать учиться на факультет связей с общественностью и рекламы. 

В мир моды попал в 2003 году, благодаря другу, с которым поехал в Барселону. Там его заметил Эдуардо Саяс, представитель модельного агентства View. Через несколько месяцев стал лицом компании Just Cavalli, и дебютировал на Миланской неделе моды и на подиуме Emporio Armani's Fall 2004. Затем, по приглашению фотографа Стивена Майзеля, становится лицом бренда Versace. 

В 2005 году назван лучшей топ-моделью года, по голосованию на информационном портале Hola!.

В 2007 году был подписан контракт с Guess. В 2008 году стал сотрудничать с брендом Tom Ford. В том же году весенне-летний выпуск журнала L'Officiel Hommes посвятил 200 страниц Джону. Совместно с Андресом Веленкосо и Ориолом Элькачо выпустили коллекцию футболок с их изображением для сбора средств фонду Happy Hearts.

В 2009 году снялся в фильме Тома Форда «Одинокий мужчина», где сыграл гея-проститутку Карлоса. На показе Тома «весна-лето» выступил в качестве арт-директора и фотографа. В ноябре того же года стал моделью года по версии журнала GQ и по версии портала Hola!.

В 2010 выступил на показе Карло Пиньателли. В 2011 году стал одним из участников рекламы компании Lacoste, попал на обложку Vogue, а также занял первую строчку в топ-10 привлекательных моделей по версии Personality Media. В следующем году снимается в промо-ролике мужской коллекции от Роберто Кавалли. В 2013 году стал лицом мужского аромата Aqva Amara от Bvlgari.

В 2014 году принял участие в съёмках для Agent Provocateur, в поддержку аромата L'Homme Ideal и для джинсового бренда 7 For All Mankind. В том же году американский GQ назвал Джона четвёртым лучшим манекенщиком за всю историю моды. Завоевал звание «Звезда социальной сети среди мужчин», по мнению редакции Models.com, а в 2016 и 2019 годах был номинирован.

Снялся в двух клипах Мадонны — в 2012 году в «Girl Gone Wild», в 2015 году в «Bitch I’m Madonna». Также в 2015 году, согласно рейтингу Personality Media, Джон занял первую строчку привлекательных звёзд лета.

В 2016 году появлялся в клипе Ферги «M.I.L.F. $». В том же году снялся в ролике Канье Уэста для Balmain. По версии журнала Paris Match, стал одним из самых сексуальных мужчин 2016 года. Снялся в рекламной кампании Massimo Dutti, Salvatore Ferragamo.

В 2017 году снялся в рекламном ролике рождественской коллекции Reserved и промо мужского аромата от Тома Форда. Также снимался для рекламной кампании коллекции осень-зима Balmain Paris Hair Couture и коллекции аксессуаров Furla весна-лето 2018. В Австралии получил награду журнала GQ Men в номинации «Звезда».

В октябре 2018 года стал обладателем награды «Выдающийся туризм» в категории «Личность» за поддержку острова Лансароте.

22 сентября 2019 года стал ведущим премии Green Carpet Fashion Awards. Получил титул «Человек года» по версии журнала Código Único. В октябре стал лауреатом премии Climate Leaders Awards в номинации «Общественная личность года». Назван одной из 10 самых успешных моделей-мужчина за всё время, по версии VOGUE.

На 2020 год входит в топы прибыльных и сексуальных моделей, по версии портала Models. На 25 марта 2020 года имеет более 2,6 млн подписчиков в Instagram. В июне принял участие в съёмках агитационного ролика Greenpeace.

20 марта 2023 года будет доступна коллекция Кортахарены, состоящая из 12 базовых вещей, произведённых из эко-продуктов, совместно с компанией «Ecoalf».

На обложках глянцевых изданий

Рекламные кампании 

Коллекции: О/З — осень-зима, В/Л — весна-лето, О — осень, В — весна.

Личная жизнь 
На этапе становления, с 2004 года, снимал квартиру с испанской моделью Андресом Веленкосо. В 2009 году СМИ назвали Джона «музой» Тома Форда.

По данным СМИ, ранее Кортахарена состоял в отношениях с Бланкой Ромеро, Люком Эвансом и Альфонсо Бассаве и является бисексуалом. Несколько лет встречался с Евой Галахер. В 2010 году были слухи о романе с Мадонной.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 
 Jon Kortajarena — IMG Models
 Jon Kortajarena — Official Website

Фотомодели Испании
Актёры по алфавиту
Актёры XXI века
Киноактёры Испании
Актёры телевидения Испании